Almoster (Alvaiázere), een plaats in de Portugese gemeente Alvaiázere
 Almoster (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém
 Almoster (Tarragona), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona in de regio Catalonië